Гордіївська сільська рада — Вінницька область, Тростянецький район
 Гордіївська сільська рада — Житомирська область, Романівський район